Condado de Sedgwick es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Sedgwick (Colorado)
 Condado de Sedgwick (Kansas)